Вьюрко́вые, или настоя́щие вьюрко́вые , — многочисленное и одно из самых распространённых семейств певчих птиц из отряда воробьинообразных.

Внешний вид 
Представители семейства имеют мелкие и средние размеры; длина тела 10—22 см. Масса тела колеблется от 8 до 80, в среднем 22 грамма. Птицы плотного телосложения с короткой шеей, круглой головой и средних размеров крыльями с плотным густым оперением различной окраски. Крылья округлые или немного заострённые. Функциональных первостепенных маховых перьев девять, десятое рудиментарно. Хвост состоит из 12 рулевых перьев, средней длины (реже короткий или удлинённый), прямо отрезанный или с выемкой посредине. Почти у всех видов выражен половой диморфизм. Самцы обычно окрашены ярче самок, в окраске нередки красный, жёлтый и зелёный тона.

Размеры и форма клюва различны в зависимости от пищевой специализации. Большинство видов относятся к морфологической группе семейств конусоклювых птиц то есть типично семеноядных, обладающих коротким сильным клювом конической формы. Вьюрковые отличаются высокой специализацией в способе освобождения семян от оболочки и как следствие особым строением нёбной поверхности надклювья, позволяющей взрезать эти оболочки острыми поверхностями подклювья. У ряда видов из трибы Drepanidini клюв очень длинный и тонкий; у клестов надклювье и подклювье на вершине перекрещиваются — приспособление для извлечения семян из шишек ели (клёст-еловик), сосны (сосновик) и лиственницы (белокрылый). Ноздри находятся у основания клюва и частично прикрыты щетинками или перьями. Ноги сильные, умеренной длины, когти небольшие, изогнутые.

Распространение 
Распространены широко, отсутствуют на Мадагаскаре, в Новой Гвинее, в Австралии и Океании. Населяют все зоны: от кустарниковой тундры до пустынь и тропиков и от уровня моря до альпийского пояса гор. Особенно многочисленны в умеренных широтах. Примерами европейских вьюрковых могут служить снегири, клесты, зяблики и некоторые другие. На территории бывшего СССР обитают 35 видов.

Образ жизни 
Многие виды связаны с древесной или кустарниковой растительностью, обитая в лесах или зарослях кустарников, но есть и обитатели пустынь; некоторые вьюрковые селятся у жилья человека. Северные виды перелётны, южные — оседлы; горные вьюрковые зимой спускаются в долины.

Большинство вьюрковых держится стаями. Полёт этих птиц характеризуется дугообразной линией. Вьюрковые хорошо поют, обладают приятными и звучными голосами.

Питаются преимущественно растительным кормом (семенами, зёрнами и ягодами), в незначительной степени насекомыми (главным образом во время гнездования).

Размножение 
Являются моногамами. Гнездятся за редким исключением отдельными парами. Гнёзда устраивают открытые, из травы и веточек, с глубоким лотком, выстланным шерстью, перьями, волосом и т. п., на деревьях, кустах, в подросте и на земле. Строит гнездо и насиживает яйца самка (иногда самка и самец).

Кладка яиц у большинства видов бывает один раз в год, но у некоторых — два (зяблики, зеленушки, коноплянки и др.) и даже три раза. В одной кладке может быть 2—6 (редко 8) яиц, обычно пёстрых. Насиживание длится 10—14 суток. Птенцов выкармливают семенами, отрыгивая их из пищевода, иногда насекомыми. По окончании гнездового сезона обычно собираются в стаи.

Человек и вьюрковые 

Некоторые вьюрковые наносят вред сельскому хозяйству (дубоносы, коноплянки, зеленушки и др.), повреждая зерновые и огородные культуры, или лесному хозяйству (клесты, щуры и др.), поедая семена древесных пород. Приносят пользу, поедая семена сорняков и насекомых-вредителей.

Вьюрковые представлены в культуре (например, запечатлены на почтовых марках).

Классификация 
Благодаря ряду недавних исследований взаимоотношения внутри семейства вьюрковых можно представить в виде следующей кладограммы:

По данным Международного союза орнитологов (IOC) насчитывается 50 родов вьюрковых:

 Подсемейство Fringillinae
 
 Подсемейство Euphoniinae
 
 Подсемейство Carduelinae
 Триба Coccothraustini
 
 
 
 
 Триба Drepanidini
 † 
 
 
 
 
 † 
 † 
 † 
 
 
 
 
 † 
 
 † 
 † 
 † 
 
 
 
 
 Триба Carpodacini
  (объединён с урагусами Uragus, алыми вьюрками Haematospiza и бонийскими дубоносами † Chaunoproctus)
 Триба Pyrrhulini
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Триба Carduelini
 
 
 
 
 
  (объединён с родом одноцветных вьюрков Neospiza)
 
 
 
 
 
 

В зависимости от классификации количество родов может варьироваться, и семейство может включать в том числе и следующие роды:

  (в настоящее время входят в род чечевиц (Carpodacus))
  (чаще относятся к семейству овсянковых (Emberizidae))
 Чечевицы Пржевальского (; чаще относятся к семейству овсянковых (Emberizidae))

Кроме того, вьюрковых часто делят на три подсемейства:  (3 вида),  (122 вида) и  (13 видов). Зябликовые свойственны лишь Палеарктике; щеглиные распространены очень широко (отсутствуют на Мадагаскаре, в Австралии, Океании и Антарктике); дарвиновы вьюрки населяют лишь Галапагосские острова и остров Кокос.

В более ранних классификациях к вьюрковым относили до 74 родов и более 500 видов мелких, преимущественно лесных птиц (включая даже воробьёв), распространённых во всех зоогеографических областях, кроме австралийской. Однако позднее многие орнитологи стали отделять от вьюрковых некоторые роды в самостоятельные семейства, каковы, например,  и .

Примечания

Литература 
 Биологический энциклопедический словарь / Гл. ред. М. С. Гиляров; Редкол.: А. А. Баев, Г. Г. Винберг, Г. А. Заварзин и др. — 2-е изд., исправл. — : Советская энциклопедия, 1989. — 864 с. — ISBN 5-85270-002-9. [См. аннотацию.]
 
 
 Иерусалимский И. Попугаи и певчие птицы: виды, содержание, обучение. — Ростов-на-Дону: Владис, 2001. — 320 с. — ISBN 5-94194-073-4.
 
 Птицы Советского Союза / Под ред. Г. П. Дементьева и Н. А. Гладкова. — : Советская наука, 1954. — Т. 5.

Ссылки 
 Вьюрковые на сайте «Pets Inform»
 
 
 

 
Семейства птиц